Liuchi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liuchi (socken i Kina, lat 31,45, long 107,70), Sichuan, 
 Liuchi (socken i Kina, lat 31,34, long 105,06), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar